Марсейан — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Марсейан — коммуна во Франции, департамент Жер
 Марсейан — коммуна во Франции, департамент Эро